Америго может означать:

 Америго Веспуччи (1454—1512) — флорентийский путешественник.
 Америго из Пьяченцы (ум. 1327) — монах-доминиканец, в 1304—1311 годах — генеральный магистр ордена проповедников.

См. также 
 Америго Веспуччи (значения)